Osterhaus ist ein Familienname:
 Osterhaus (Familienname)

Osterhaus ist die Bezeichnung der
 USS Osterhaus (DE-164), United States Navy Schiff während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Osterhausen (Begriffsklärung) 
 Osthaus
 Oosterhuis